Віагра — медикаментозний засіб
 ВІА Гра — український музичний гурт